Ду́рин — имя гнома, персонажа различных мифологий:

 Дурин — в скандинавской мифологии имя одного из двергов (), выковавших меч Тюрфинг для Сирглами, конунга Гардарики.
 В легендариуме Дж. Р. Р. Толкина Дурин — имя семи королей гномов из клана Длиннобородых.
 Дурин Бессмертный
 Дурин II
 Дурин III
 Дурин IV
 Дурин V
 Дурин VI
 Дурин VII

Фамилия 
 Дурин, Александр Максимович (1922—1943) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

См. также 
 Дарин